CTF har flere betydninger:

 CTF (studieportalen) – portal for studerende
 CTF-150 – international sammenslutning for bekæmpelse af terrorisme i internationalt farvand
 Capacity Transfer Facility – regler for gastransport